Central Baptist Church steht für:

 Central Baptist Church (Southampton), Kirche im Vereinigten Königreich

im NRHP gelistete Objekte:

 Central Baptist Church (Florida), NRHP-Nr. 88002988
 Central Baptist Church (Oklahoma), NRHP-Nr. 84003157
 Central Baptist Church (South Carolina), NRHP-Nr. 77001217